Ilves est un terme pouvant désigner:

Ilves, patronyme estonien
Ilves, club sportif de Tampere, Finlande
Ilves (hockey sur glace)
FC Ilves
Hôtel Ilves, hôtel de Tampere, Finlande